Фінал Кубка Італії з футболу 2018 — фінальний матч розіграшу Кубку Італії сезону 2017—2018, в якому зустрічались «Мілан» і «Ювентус». Матч відбувся 9 травня 2018 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018 у футболі
Кубок Італії
Кубок Італії
2018 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу